Актепа́ ( — «белый холм») — ряд топонимов в Ташкенте:

 Актепа — историческая местность на юге Старого города

Городища 
  — городище, расположенное на берегу отвода Калькауза Кукча
 Актепа Сагбан — городище, расположенное на крайнем северо-западе Ташкента, близ одноимённой улицы
  — городище, расположенное на северо-западе Ташкента, близ отвода Калькауза Чагатай
  — городище, расположенное в местности Чиланзар
 Актепа Юнусабад — городище, расположенное в Юнусабадском районе

Каналы 
 Актепа (канал) — канал, протекающий по местности Актепа
 Актепа — арык, протекавший в окрестностях городища Актепа Юнусабад

Площадь 
 Актепа (площадь) — площадь, которая находится на берегу канала Актепа

Другое 
 Актепа (футбольный клуб) — футбольный клуб из Узбекистана
 Актепа (посёлок) — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.